Burány Nándor (1893–1965) festőművész, középiskolai tanár
 Burány Nándor (1932–2017) vajdasági magyar író, újságíró
 Burány Nándor (1958–2021) vajdasági származású magyar villamosmérnök, informatikus